Bălești (Alba)
 Bălești-Cătun
 Bălești (Gorj)
 Bălești (Vaslui)
 Bălești (Vrancea)